Jméno a příjmení Tomáš Novotný může označovat:

 Tomáš Novotný (architekt) (* 1954) – český architekt a vysokoškolský pedagog
 Tomáš Novotný (teolog) (* 1952) – český teolog a vysokoškolský pedagog